Baureihe E steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Baureihe E der Straßenbahn München, siehe Straßenbahn München #Baureihe E
 BVG-Baureihe E der U-Bahn Berlin
 Russische Baureihe Э (deutsch Baureihe E), Dampflokbaureihe der Sowetskije schelesnyje dorogi
 Württembergische E, Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 DSB E, Dampflokbaureihe der Danske Statsbaner, siehe SJ F (II) #DSB E
 E-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe Fahrzeuge der Straßenbahn Frankfurt am Main #A und B, E
 Type E der Straßenbahn Wien, siehe Type E (Straßenbahn Wien)

Siehe auch:
 E-Reihe, Folge von Eigenschaftswerten elektrischer Bauelemente